Beveridge steht für:

 Beveridge (Australien), Ort im Bundesstaat Victoria

Beveridge ist der Familienname folgender Personen:
 Albert J. Beveridge (1862–1927), US-amerikanischer Politiker
 Allison Beveridge (* 1993), kanadische Radrennfahrerin
 Annette Beveridge (1842–1929), britische Orientalistin
 Bill Beveridge (1909–1995), kanadischer Eishockeytorwart
 Graeme Beveridge (* 1976), schottischer Rugby-Union-Spieler
 John Lourie Beveridge  (1824–1910), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Beveridge (* 1938), US-amerikanischer Komponist

Siehe auch:
 Beveridge-Kurve
 Beveridge-Modell
 Beveridge-Riff
 Albert J. Beveridge Award
 Beverage